Pfarrkirche Egg steht für:

 Pfarrkirche Egg (Kärnten), Gemeinde Hermagor-Pressegger See, Bezirk Hermagor
 Pfarrkirche Egg (Vorarlberg), Marktgemeinde Egg im Bregenzerwald, Bezirk Bregenz